Banggai-junglevliegenvanger
 Burujunglevliegenvanger
 Crockerjunglevliegenvanger
 Filipijnse junglevliegenvanger
 Floresjunglevliegenvanger
 Kinabalujunglevliegenvanger
 Luzonjunglevliegenvanger
 Mindanao-junglevliegenvanger
 Negrosjunglevliegenvanger
 Nicobarenjunglevliegenvanger
 Olijfrugjunglevliegenvanger
 Soembajunglevliegenvanger
 Sulajunglevliegenvanger
 Sulujunglevliegenvanger
 Witbefjunglevliegenvanger
 Witkeeljunglevliegenvanger